Larraona är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Larraona ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Larraona är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Larraona. Runt Larraona är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Altsasu,  km nordost om Larraona. Omgivningarna runt Larraona är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra